Umkehrpunkt steht für:

 Umkehrpunkt, siehe Endlage
 Umkehrpunkt, siehe Pendel
 Umkehrpunkt, siehe Reichweite (Transportwesen) #Aktionsradius bzw. danach den Point of no return